Horvátország
Madžari falu Sziszek községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Montenegró
Madžari, falu Pljevlja községben